Pop Life — третий студийный альбом французского диджея Давида Гетта, выпущен 18 июня 2007 года на лейбле Virgin Records, спродюсирован Жоакимом Гарро.

Список композиций 

 Pop Life Ultimate Edition
 Диск второй
 "Love Is Gone" (Amo & Navas Remix)
 "Love Is Gone" (Eddie Thoneick's Liberte Edit Mix)
 "Love Is Gone" (Fred Rister & Joachim Garraud Remix)
 "Love Is Gone" (Fuzzy Hair Remix)
 "Baby When The Light" (Dirty South Remix)
 "Baby When The Light" (Fred Rister & David Guetta Remix)
 "Baby When The Light" (Joe T. Vannelli Remix)
 "Baby When The Light" (Laidback Luke Remix)
 "Joan Of Arc" (Crookers Pimp My Ark Mix)
 Диск третий
 "Delirious" (Laidback Luke Remix)
 "Delirious" (Arno Cost & Norman Doray Remix)
 "Delirious" (Fred Rister Remix)
 "Delirious" (Morefield & Bates Remix)
 "Tomorrow Can Wait" (Sharam's Celtics Vox Remix)
 "Tomorrow Can Wait" (Arias Remix)
 "Tomorrow Can Wait" (Tocadisco Evil Mix)
 "Everytime We Touch" (Inpetto Remix)
 "Everytime We Touch" (David Tort Remix)
 "Everytime We Touch" (Robbie Rivera Remix)
 "Everytime We Touch" (Extended Remix)
 Бонусный DVD
 "Love Is Gone" (Видео)
 "Baby When The Light" (Видео)
 "Delirious" (Видео)
 "Tomorrow Can Wait" (Видео)

Синглы 
Первым синглом с альбома Pop Life стал «Love Is Gone», который попал на девятую строчку UK Singles Chart. Вторым синглом стала песня «Baby When the Light», исполненная совместно с Cozi Costi. Позже были выпущены треки «Delirious», исполненный совместно с Tara McDonald, «Tomorrow Can Wait» и «Everytime We Touch».

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Ultra Records
Альбомы Давида Гетта
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта